Б-3 может относиться к:
 Б-3 (5-К) — советская 37-мм танковая пушка 1930-х годов.
 Б-3 — советский опытный бронетранспортёр периода Второй мировой войны.
 Б-3 («Рысь», «Большевик») — русская советская подводная лодка типа «Барс».
 Б-3 (К-3 «Ленинский комсомол») — первая советская атомная подводная лодка.

См. также 
 Б (значения)